Grumman Gulstream è una famiglia di aerei executive (business jet) prodotti dalla Grumman; successivamente sono stati prodotti dalla Gulfstream Aerospace, che oggi è una divisione della General Dynamics

Grumman Gulfstream I
Grumman Gulfstream II
Gulfstream III
Gulfstream IV
Gulfstream V